Ахтямова — тюркоязычная фамилия; женская форма мужской фамилии .
 Зайцева (Ахтямова), Замира Хаматхановна (род. 1953) — советская легкоатлетка.
 Ахтямова, Фирдаус Каюмовна (1939—2012) — советская и российская актриса.
 Ахтямова, Халида Самиулловна (1929—2005) — советская и российская скрипачка, педагог.